Washington Avenue Bridge ist der Name folgender Brücken in den Vereinigten Staaten:

 Washington Avenue Bridge (Minneapolis)

im NRHP gelistet:
 Washington Avenue Bridge (Connecticut), ID-Nr. 01000354
 Washington Avenue Bridge (Iowa), ID-Nr. 98000518
 Washington Avenue Bridge (Texas), ID-Nr. 98000143